Les Giupponi (Giuponi ou Giubboni) constituent une famille patricienne de Venise, originaire de Bergame et installée à Padoue. Elle y devenait riche en pratiquant la mercerie. Francesco Giupponi consacra 100 000 ducats pour la guerre de Candie et fut ainsi agréé à la noblesse vénitienne le . Peu après, en 1685, cette branche s'éteint. 
En 1778, le comte Pietro Giupponi issu d'une autre branche fut élu parmi les 100 membre du conseil.

Les armes des Giupponi sont coupé au premier d'azur à un pourpoint d'or au second d'azur à trois barres d'or.

 Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù'', Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Notes et références 

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien